La Terza Divisione 1930-1931 è stato il V ed ultimo livello del XXXI campionato italiano di calcio, il secondo a carattere regionale.

La gestione di questo campionato era affidata ai Direttori Regionali, che li organizzavano autonomamente, con la possibilità di ripartire le squadre su più gironi tenendo in alta considerazione le distanze chilometriche, le strade di principale comunicazione e i mezzi di trasporto dell'epoca. Questo è il campionato dell'Emilia gestito dal Direttorio Regionale Emiliano avente sede a Bologna aggiungendo la provincia di Mantova e senza la provincia di Piacenza ceduta nel 1927 a quello Lombardo.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso ai gironi semifinali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso ai gironi semifinali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso ai gironi semifinali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Risultati

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso ai gironi semifinali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Spareggio per il primo posto in classifica

Risultati

Calendario

Girone semifinale A

Legenda:
      Promosso in Seconda Divisione 1931-1932.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Verdetti
 Fidenza promosso in Seconda Divisione 1931-1932 e ammesso al girone finale.
 Parma C fu dirottato in questo girone a causa delle rinunce di Novellara e Pro Patria.

Girone semifinale B

Legenda:
      Promosso in Seconda Divisione 1931-1932.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.
Verdetti
 Budrio rinuncia a disputare la semifinale.

Girone semifinale C (riserve)

Legenda:
      Ammesso al girone finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.
Verdetti
 Parma C inizialmente inserito in questo girone, fu dirottato nel girone A per le troppe rinunce in quel girone.

Girone finale

Legenda:
      Campione Emiliano di Terza Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti se non in zona promozione/finali.

Note

Bibliografia

Giornali
 
 La Biblioteca universitaria di Pavia (edizione nord), la Biblioteca estense universitaria di Modena (edizione nord) e Biblioteca universitaria di Padova (edizione sud) più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (tutte le edizioni).
 
 Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non consultabile online);
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Biblioteca Universitaria Estense di Modena.

Emilia